Stults ist der Name von

Geoff Stults (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler und Produzent
George Stults (* 1975), US-amerikanischer Filmschauspieler und Fotomodell

Siehe auch:
Stulz